Ехидо Лазаро Карденас има више значења:

 Ехидо Лазаро Карденас, Ла Моска (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Лазаро Карденас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Лазаро Карденас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Лазаро Карденас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо Лазаро Карденас, Ла Глорија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику